Bromeliowate, ananasowate, zapylcowate (Bromeliaceae Juss.) – rodzina roślin jednoliściennych. Należy tu około 1,7 tys. gatunków skupionych w 55–57 rodzajów. Niemal wszystkie, z jednym tylko wyjątkiem (Pitcairnia feliciana – endemit wyżyny Futa Dżalon w Gwinei w zachodniej Afryce), występują w Ameryce Południowej i Północnej, głównie w strefie tropikalnej. Najdalej na północy bromeliowate sięgają do Wirginii i Teksasu, najdalej na południu rosną w środkowej Argentynie i Chile. 

Należy tu wiele gatunków uprawianych jako rośliny ozdobne, włóknodajne i owocowe, na czele z ananasem jadalnym. Jadalnym organem u tego gatunku jest zmięśniały, soczysty owocostan powstający z owoców (torebek), przysadek i osi kwiatostanu. Owoce kilku innych gatunków z tej rodziny są także spożywane, ale mają tylko lokalne znaczenie. Z liści wielu gatunków pozyskuje się włókna, szczególnie cenione ze względu na wytrzymałość w przypadku Neoglazovia variegata, Ananas lucidus i Puya chilensis (z włókien tego ostatniego wyrabia się np. trwałe sieci rybackie).

Kłopotliwa cecha tych roślin w kontekście ich zastosowań użytkowych związana jest z zatrzymywaniem wody u nasad liści. Te niewielkie zbiorniki są miejscem rozrodu widliszków będących wektorami zarodźców, wywołujących u ludzi malarię. W rejonach upraw bromeliowatych określa się tę chorobę mianem „malarii bromeliowej”.

Morfologia 

 Pokrój Byliny z charakterystycznymi rozetami liści, zwykle ze skróconym pędem. Część przedstawicieli, głównie kserofitycznych, ma pęd półzdrewniały, czasem nawet wykształcający się w formie pnia zakończonego na szczycie pióropuszem liści (największe rozmiary – ponad 10 m wraz ze szczytowym kwiatostanem osiąga puja Raimondiego). Pędy wydłużone występują u oplątwy Tillandsia, u żywotlinów Pitcairnia zdarzają się pędy pnące. Korzenie u gatunków epifitycznych są zredukowane, służą tylko jako organy czepne, a czasem ich brak.
 Liście Ułożone skrętolegle, u niektórych oplątw ułożone dwurzędowo, najczęściej zebrane w rozetę, często sztywne, całobrzegie lub uzbrojone w kolce wzdłuż krawędzi, lancetowate lub równowąskie, rzadko jajowate. Dzięki szerokim nasadom tworzą zbiorniki w formie lejków gromadzące wodę, pobieraną głównie właśnie przez liście. Do wchłaniania wody służą też charakterystyczne dla tej rodziny łuski i tarczowate włoski zagłębione w epidermie. Szerokie, pochwiaste nasady liści pozbawione są natomiast przylistków i języczków.
 Kwiaty Obupłciowe (czasem funkcjonalnie jednopłciowe), zwykle drobne, zebrane w kłosy, grona lub kwiatostany złożone, w których rolę powabni pełnią często barwne liście kwiatostanowe – podsadki i przysadki. Kwiaty zazwyczaj są promieniste, rzadziej nieco grzbieciste. Okwiat potrójny w dwóch, różniących się morfologicznie okółkach, jego listki są wolne lub zrastają się w rurkę. Także pręciki wyrastają w dwóch potrójnych okółkach i u różnych grup ich nitki są wolne lub zrośnięte. W główkach pręcików znajdują się po dwa pylniki otwierające się skierowanymi na boki podłużnymi pęknięciami. Zalążnia rozwija się w pozycji dolnej lub górnej, zawsze jest trójkomorowa, z reguły z licznymi zalążkami, zwieńczona zwykle długą i cienką szyjką słupka, na końcu rozdzieloną na trzy, rozmaicie wykształcone łatki znamienia.
 Owoce Trójdzielne torebki lub mięsiste jagody. Nasiona drobne, bywają oskrzydlone lub zaopatrzone w kępkę piórkowatych włosków.

Biologia i ekologia 

Do bromeliowatych należą gatunki naziemne, występujące zwykle na terenach górskich i suchych, w tym epility wyrastające na skałach, oraz epifity rosnące na drzewach w lasach nizinnych strefy tropikalnej. Większość przedstawicieli ma kwiaty zapylane przez kolibry, ale kwiaty odwiedzają także inne ptaki, nietoperze oraz owady.

Systematyka 

Linia rozwojowa prowadząca do współczesnych przedstawicieli bromeliowatych oddzieliła się od innych, z których powstały współczesne rodziny wiechlinowców, ponad 100 milionów lat temu. Najstarsza skamieniałość wskazywana jako być może przodek tych roślin opisana jako Protoananas lucenae znaleziony został w formacji Crato sprzed 114–112 milionów lat w obszarze brazylijskiego Basenu Araripe. Wątpliwości nie budzi co do przynależności do bromeliowatych Karatophyllum bromelioides znaleziony w skałach trzeciorzędowych w Kostaryce. Wobec długiej historii zaskakujące, ale dobrze potwierdzone w szeregu analiz molekularnych jest to, że wszystkie współczesne podrodziny (tj. grupa koronna rodziny) miały wspólnego przodka jeszcze 19-23 miliony lat temu. Niejasna jest relacja między tą rodziną a innymi w obrębie wiechlinowców. Pewna jest pozycja bliska bazalnej w obrębie rzędu. Zwykle rodzina wskazywana jest jako siostrzana dla pałkowatych Typhaceae, wraz z którymi tworzyć ma klad bazalny, ale prawdopodobne jest też, że najstarsze linie rozwojowe w obrębie rzędu oddzielały się kolejno (najpierw pałkowate, potem bromeliowate, Rapateaceae).

Rodzina wyewoluowała w rejonie Wyżyny Gujańskiej i endemiczne dla niej są dwie najstarsze podrodziny (Brocchinioideae i Lindmanioideae), a poza tym także Navioideae. Z obszaru tego ok. 15,4 miliona lat temu rozprzestrzeniły się w północnej części Ameryki Południowej przodkowie podrodzin Tillandsioideae i Hechtioideae, po czym zwłaszcza w tej pierwszej grupie nastąpiło znaczne różnicowanie spowodowane wypiętrzeniem się Andów (14,2 do 8,7 milionów lat temu).

Ze względu na odrębność rodziny w dawniejszych systemach klasyfikacyjnych zwykle była włączana do własnego, monotypowego rzędu bromeliowców (określanego też mianem ananasowców i zapylcowców) Bromeliales, tak było m.in. jeszcze w systemie Takhtajana z 2009, wcześniej m.in. w systemie Cronquista z 1981.
 Pozycja systematyczna rodziny w rzędzie wiechlinowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział rodziny i relacje filogenetyczne między podrodzinami
Bromeliowate tradycyjnie dzielone były na trzy podrodziny: Tillandsioideae Burnett, Bromelioideae Burnett i Pitcairnioideae Harms. W 2007 został zaproponowany i przyjęty podział na 8 monofiletycznych podrodzin. 

Brocchinioideae Givnish
 Brocchinia Schult. f.

Bromelioideae Burnett
 Acanthostachys Klotzsch – kolcokłos
 Aechmea Ruiz & Pav. – echmea
 Ananas Mill. – ananas
 Andrea Mez
 Androlepis Brongn. ex Houllet
 Araeococcus Brongn.
 Billbergia Thunb. – bilbergia
 Bromelia L. – bromelia
 Canistropsis (Mez) Leme
 Canistrum E. Morren
 Cryptanthus Otto & A. Dietr. – skrytokwiat
 Deinacanthon Mez
 Disteganthus Lem.
 Edmundoa Leme
 Fascicularia Mez
 Fernseea Baker
 Greigia Regel
 Hohenbergia Schult. f. – hohenbergia
 Hohenbergiopsis L. B. Sm. & Read
 Lymania Read
 Neoglaziovia Mez
 Neoregelia L. B. Sm. – neoregelia
 Nidularium Lem. – gwiaździca
 Ochagavia Phil.
 Orthophytum Beer
 Portea Brongn. ex K. Koch
 Quesnelia Gaudich.
 Ronnbergia E. Morren & André
 Wittmackia Mez
 Wittrockia Lindm.
(mieszańce międzyrodzajowe: ×Anapseudananas ined., ×Biltanthus Roehrs, ×Portemea Ariza-Julia)

Hechtioideae Givnish
 Hechtia Klotzsch

Lindmanioideae Givnish
 Lindmania Mez
 Connellia N. E. Br.

Navioideae Harms
 Brewcaria L. B. Sm. et al.
 Cottendorfia Schult. f.
 Navia Schult. f.
 Sequencia Givnish
 Steyerbromelia L. B. Sm.

Pitcairnioideae Harms
 Deuterocohnia Mez
 Dyckia Schult. f. – dykia
 Encholirium Mart. ex Schult. f.
 Fosterella L. B. Sm.
 Pepinia Brongn. ex André
 Pitcairnia L'Hér. – żywotlin, czerpcza

Tillandsioideae Burnett
 Alcantarea (E. Morren ex Mez) Harms
 Catopsis Griseb. – katops
 Glomeropitcairnia Mez
 Guzmania Ruiz & Pav. – guzmania
 Mezobromelia L. B. Sm.
 Racinaea M. A. Spencer & L. B. Sm.
 Tillandsia L. – oplątwa
 Viridantha Espejo
 Vriesea Lindl. – frizea
 Wallisia É. Morren
 Waltillia Leme et al.
 Werauhia J. R. Grant 

Puyoideae Givnish 
 Puya Molina  – puja

Przypisy